Новица Белица (, родился 9 февраля 1983, Пула) — сербский волейболист, центральный блокирующий (номер 3) команды «Фенербахче» и сборной Сербии. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2005, дважды серебряный призёр Мировой лиги (2004 и 2009), серебряный призёр Кубка мира 2003 и бронзовый призёр Средиземноморских игр 2005. Участник Олимпийских игр 2008.

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurosport 

Волейболисты Сербии
Волейболисты Сербии и Черногории
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ВК «Латина»
Игроки ВК «Пьяченца»
Игроки ВК «Тревизо»
Игроки ВК «Фенербахче»
Игроки ВК «Будванска Ривьера»
Игроки ВК «Аль-Джаиш»
Игроки ВК ПАОК
Игроки ВК «Партизан» Белград